Коргозеро:
 Коргозеро (деревня) — деревня в Вожегодском районе Вологодской области
 Коргозеро (озеро) — озеро в Плесецком районе Архангельской области